Cet article répertorie les compositions de toutes les équipes participantes à la Ligue professionnelle 2021-2022. Les neuf équipes nationales impliquées dans le tournoi devaient inscrire une équipe de 32 joueurs maximum.

L'âge et la sélection de chaque joueur sont au 13 octobre 2021, premier jour de la saison.

Argentine 
L'effectif suivant de l'Argentine pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur :  Fernando Ferrara

Belgique 
L'effectif suivant de la Belgique pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur:  Raoul Ehren

Chine 
L'effectif suivant de la Chine pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur :  Chen Hong remplacé en mai 2022 par  Alyson Annan

Angleterre 
L'effectif suivant de l'Angleterre pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur :  David Ralph

Allemagne 
L'effectif suivant de l'Allemagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur :  Xavier Reckinger remplacé en 2022 par  Valentin Altenburg &  Akim Bouchouchi

Inde 
L'effectif suivant de l'Inde pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur:  Janneke Schopman

Pays-Bas 
L'effectif suivant des Pays-Bas pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur :  Alyson Annan remplacée en 2022 par  Jamilon Mülders

Espagne 
L'effectif suivant de l'Espagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur:  Adrian Lock

États-Unis 
L'effectif suivant des États-Unis pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2021-2022.

Entraîneur :  Greg Drake

Références 

Ligue professionnelle de hockey sur gazon